Full Tilt steht für:

 Full Tilt (Unternehmen), Hersteller von Skischuhen, siehe K2 Sports
 Full Tilt! Pinball, Videospiel von Maxis (1995)
 Full Tilt Poker, Onlinepokerraum